Brunhilda – imię żeńskie pochodzenia germańskiego
 Brunhilda – królowa Austrazji
 Brunhilda – jedna z Walkirii (mitologia nordycka)